Mwepu ist der Familienname folgender Personen:

 Enock Mwepu (* 1998), sambischer Fußballspieler
 Francisco Mwepu (* 2000), sambischer Fußballspieler